John Reed peut désigner :

 John Silas Reed (1887-1920), journaliste et militant communiste américain ; 
 John Reed (1901-1981), mécène et éditeur australien ; 
 John F. Reed (1908-1992), animateur américain ; 
 John Reed (1916-2010), acteur et chanteur britannique des opérettes de Gilbert et Sullivan ; 
 Jack Reed (1949-), homme politique américain, sénateur du Rhode Island.

Voir aussi 
 John Reed, Mexico insurgente, film mexicain (1973) de Paul Leduc narrant les reportages de John Silas Reed d'après son livre Le Mexique insurgé